Ruggiero ist als Variante von Ruggero ein italienischer männlicher Vorname und Familienname; für die Träger des Vornamens siehe unter Ruggero.

Namensträger 
 Ruggiero, Gestalt in Orlando furioso von Ariosto

Familienname 
 Adamo Ruggiero (* 1986), kanadischer Schauspieler
 Angela Ruggiero (* 1980), US-amerikanische Eishockeyspielerin
 Antonella Ruggiero (* 1952), italienische Sängerin
 Benjamin Ruggiero (1926–1994), US-amerikanischer Gangster
 Charles Ruggiero (* 1971), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Cosimo Ruggiero (* 1964), italienischer Koch
 Gaetano de Ruggiero (1816–1896), italienischer Kardinal und Prälat der katholischen Kirche
 Gene Ruggiero (1910–2002), US-amerikanischer Filmeditor
 Greg Ruggiero (* 1977), US-amerikanischer Jazzmusiker
 Guido Ruggiero (* 1944), amerikanischer Historiker und Hochschullehrer
 Michele Ruggiero (1811–1900), italienischer Architekt, Bauforscher und Klassischer Archäologe
 Pedro Ruggiero, uruguayischer Politiker
 Renato Ruggiero (1930–2013), italienischer Politiker und Diplomat
 Rudy Ruggiero (* 1961), deutsch-italienischer Schauspieler
 Vic Ruggiero (* 19**), US-amerikanischer Musiker

Pseudonym 
 Der Hochstapler Domenico Manuel Caetano (um 1670–1709) bezeichnete sich selbst als Graf von Ruggiero.

Siehe auch 
 Torre di Ruggiero, Stadt in der italienischen Provinz Catanzaro
 Il Ruggiero, Opernlibretto von Pietro Metastasio, vertont von Johann Adolph Hasse und Antonio Gandini

Männlicher Vorname
Familienname
Italienischer Personenname